Набережный — посёлок в Смоленском районе Алтайского края. Входит в состав Линёвского сельсовета.

География 
Расположен в 1,5 км к западу от центра поселения — посёлка Линёвский.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 %.

Примечания 

Населённые пункты Смоленского района (Алтайский край)